Дми́трий Серге́евич Аки́мов:
 Акимов, Дмитрий Сергеевич (1756—1819)  — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 2228; 26 ноября 1810.
 Акимов, Дмитрий Сергеевич (род. 1980) — российский футболист.